Ю́рий Алекса́ндрович Черна́вский (род. 17 марта 1947, Тамбов, СССР) — советский, немецкий и американский композитор, аранжировщик, продюсер, музыкант, автор песен; заслуженный артист РСФСР (1989).

Выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР. Сотрудничал с известными советскими, российскими и зарубежными исполнителями, продюсировал крупные музыкальные фестивали и . Написал музыку к ряду кинофильмов и мультфильмов. Лауреат музыкальных и телевизионных конкурсов. С 1994 года работает и живёт в Лос-Анджелесе (США). Член авторских организаций GEMA, BMI, РАО.

Образование 
Профессиональное музыкальное образование получил в первой музыкальной школе г. Тамбова (класс скрипки, педагог В. С. Банников) и в Тамбовском музыкальном училище (ныне — Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова), которое окончил по классу скрипки (педагог Д. Б. Иванова) в 1965 году.

Позднее учился в Тамбовском филиале Московского института культуры (классы композиции и оркестровки).

После переезда в США обучался по классам композиции, продюсирования, аудио-кино бизнеса (мастер-классы в Голливуде).

Профессиональная деятельность в СССР

Ранние годы 
 Во время обучения в музыкальном училище Юрий Чернавский создал со своим другом Олегом Куценко (род. 1945) джазовый квинтет, в котором работал в качестве саксофониста и аранжировщика, выступал в его составе на концертах и танцплощадках, участвовал в джаз-фестивале в Саратове. Первый опыт работы в ансамбле пригодился позднее, когда музыкант предпочёл скрипке саксофон, встав на путь джазового артиста.
 С 1968 по 1983 год занимался гастрольно-концертной деятельностью.
 В 1969—1973 годах выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса и др.
 В 1973—1975 годах работал в качестве лидер-саксофониста и аранжировщика Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра под управлением Муслима Магомаева, где в то время был собран состав лучших джаз-музыкантов СССР, таких как Владимир Терлецкий (главный музыкальный руководитель), Александр Пищиков (соло-саксофон), Николай Левиновский (главный дирижёр), Роберт Андреев, Владимир Левитин, Радамес Шакаров, Виктор Бударин, Владимир Коновальцев, Виктор Епанешников, Виктор Двоскин, Герман Лукьянов и др.

Новый этап 
 С 1976 года начался новый этап творчества — работа в музыкальном стиле джаз-рок, новая волна и мейнстрим. Юрий Чернавский играл, занимался аранжировкой и выступал в качестве музыкального руководителя и аранжировщика в известных вокально-инструментальных ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Весёлые ребята» и рок-группе «Карнавал». В этот период музыкант освоил клавишные и синтезаторы, проявил себя как вокалист и стал перерастать из аранжировщика в композитора. Его постоянными партнёрами в эти годы были Юрий Китаев (ударные) и Сергей Рыжов (бас-гитара).
 В 1981 году Юрий Чернавский организовал рок-группу «Динамик» в составе: Ю. Китаев, С. Рыжов, В. Кузьмин, Ю. Чернавский и звукорежиссёр Юрий Фомин, выступая в ней как музыкальный руководитель, клавишник, саксофонист, флейтист и аранжировщик, реализуя новые музыкальные идеи, положенные в основу двух первых альбомов «Динамика». В 1982 году он ушёл из группы и стал заниматься композицией.

 С 1982 по 1983 годы работал в группе «Весёлые ребята» и c ней и с помощью Владимира Матецкого записал рок-альбом «Банановые острова», ставший культовым символом интеллектуально-технической революции 1980-х в СССР и названный критикой сочинением авангардистского направления в рок-музыке. В это же время занимался записью авторской музыки в личной домашней студии. Магнитофонные альбомы «Банановые острова» и «Автоматический комплект» представляют собой интересный эксперимент в области сплава рока с электронной музыкой и фактически первые в СССР работы международного уровня (позже купленные фирмой «EMI Europe»), а «Банановые острова» включены в сводку «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. По опросам ведущих диск-жокеев Москвы и Ленинграда зимой 1984 года, сделанным Артемием Троицким, песни «Здравствуй, мальчик Бананан!» и «Робот» заняли соответственно первое и четвёртое места в своеобразном «топ тэне» () советских танцевальных хитов. Критики даже не знали, к какой категории причислить эти альбомы — остановились на определении «шизофренический рок». Тот же Троицкий так оценивает альбом «Банановые острова»:

По результатам опроса читателей ленинградского журнала «Смена» Юрий Чернавский в составе «Весёлых ребят» был назван в 1983 году лучшим советским исполнителем на клавишных инструментах, лучшим мультиинструменталистом и вторым (после Игоря Романова из группы «Земляне») аранжировщиком, а дуэт авторов и исполнителей Чернавский — Матецкий за альбом «Банановые острова» был признан лучшими дебютантами, открытиями года.

Вклад в советскую поп-музыку 
 В 1980-е годы Чернавский сотрудничал с такими поэтами, как Андрей Вознесенский, Леонид Дербенёв, Александр Маркевич, Валерий Сауткин и др., писал музыку и работал как композитор и продюсер со многими ведущими советскими исполнителями песен — Аллой Пугачёвой, Алексеем Глызиным, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Сергеем Минаевым, Тынисом Мяги, Владимиром Пресняковым, Анне Вески, Мариной Журавлёвой и др. Его музыкальные пристрастия более тяготели к музыке мейнстрим и электро-фьюжн, нежели к хард-року.
 По музыкальным итогам 1985 года, по версии газеты «Московский комсомолец», две песни Юрия Чернавского в исполнении Аллы Пугачёвой («Робинзон» и «Белая дверь») были названы лучшими в СССР, а сам композитор занял вторую строчку в списке лучших советских популярных композиторов (вслед за Раймондом Паулсом) и был первым в категории аранжировки (за музыку к кинофильму «Сезон чудес»):

Комментируя ход конкурса «Самые, самые, самые» в «Московском комсомольце» в 1985 году, композитор Григорий Гладков отмечал:

 В 1985 году тесно сотрудничавшая с композитором Алла Пугачёва исполнила вместе с бэк-вокалистами знаменитой шведской группы «ABBA» песни Чернавского «Superman» (английский вариант «Робинзона») и «Through the Eyes of a Child», впервые занявшие высшие места в западноевропейских хит-парадах. Песню «Superman» в то время исполняли многие западные группы, в том числе группа «» даже назвала свой новый альбом «Superman».
 В 1986 году стал основателем и художественным руководителем Всесоюзной студии популярной музыки «Рекорд» (при Министерстве культуры СССР) — первой в СССР крупной независимой профессиональной компании в области энтертейнмента (), с множеством филиалов по всей стране, давшей старт компаниям Сергея Лисовского, «АТВ» («Авторское Телевидение»), группам «Ласковый май», «Мираж», «Класс», студиям Игоря Бабенко, Валерия Жарова, Игоря Матвиенко и др., а также исполнителям — Вячеславу Малежику, Игорю Талькову, Андрею Разину, Наталье Ветлицкой, Сергею Крылову, Олегу Газманову и многим другим.
 В 1986 году в итоговом всесоюзном хит-параде газеты «Московский комсомолец» Ю. Чернавский был назван в числе лучших композиторов страны.

Чернавский заслужил репутацию одного из лучших аранжировщиков и специалистов в области электронной музыки в бывшем СССР, подтверждением чего являются красноречивые признания Аллы Пугачёвой:

Международные фестивали 
Чернавский работал в качестве музыкального директора и композитора крупнейших международных форумов:
 1985 — «Ледовый бал» на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве
 1986 — Открытие Игр доброй воли в Лужниках (Москва), организованных по инициативе и при содействии Теда Тёрнера (США) и Михаила Горбачёва
 1987—1988 — Международный Фестиваль советско-индийской дружбы, проходивший в течение двух лет в более чем 30 городах Индии и СССР, с участием Михаила Горбачёва и Раджива Ганди.

«ЧЮМА» 
Группа «ЧЮМА» (Юрий Чернавский и Матвей Аничкин) была задумана в 1989 году как хэви-электроник состав, с гитарами и живыми барабанами. Было записано несколько песен, начались съёмки, но всё остановилось в 1990 году в связи с участием Ю. Чернавского в новом европейском проекте.

Работа в Германии 

С 1990 года Чернавский работал в Берлине (Германия), где создал рекорд-лейбл «How’s that» Music GmbH, совместно с известным хит-мейкером Брюсом Хаммондом Эрламом.

Хиты этой компании, включая проект  с песнями «Love Song» и «Tears Don’t Lie», занимали первые места в европейских хит-парадах в течение полутора лет.

В 1992—1993 году Чернавский как продюсер, композитор и аранжировщик записывает вместе с Брюсом Хаммондом Эрламом, Дугласом Вилгрувом и компанией  альбомы «Beyond the Banana Islands» и «Magic Tour», выпущенные позже в России.

Работа в Голливуде 

В 1994 году Юрий Чернавский переехал работать в Голливуд (США), где создал совместную компанию с участием своего 16-летнего сына Дэймона (Дмитрия) Чернавского () — «LA 3D Motion», которая специализировалась в области компьютерной графики с использованием высоких технологий (CGI) в видео- и киноиндустрии США. Одновременно Чернавский продюсировал сына, который в день своего восемнадцатилетия в 1996 году был удостоен премии MTV Europe Music Awards за участие в лучшем музыкальном видеоклипе года на телеканале MTV Европа в песне «Get Down (You’re the One for Me)» с американской группой Backstreet Boys. Дэймон также работал над клипами для групп и исполнителей 'N Sync, , Рода Стюарта, Тупака Шакура, Dance Jam и др. В настоящее время Дэймон совладелец Голливудской компании FX Postproduction Studio — «Red Square Studios».

Юрий Чернавский сотрудничает с музыкальными семейными кланами Дайон Уорвик —  с сонгом «Gaga Juice», семьёй Джексонов — Джермейном Джексоном в проекте «Dance Jam», компаниями Red Square Studios, , Pikosso Records, EMI, Sony и др. Путешествует и экспериментирует в области международного шоу-бизнеса с молодыми американскими и европейскими певцами-исполнителями в стиле R&B и рэп, киноактёрами, режиссёрами.

В 2010 году опубликовал книгу воспоминаний — «Здравствуй, мальчик Бананан!».

В настоящее время 

Занимается проектами (один из них — группа «Fox» / Pikosso Records «Hollywood Dreams Vol. 2» — producer Yury Chernavsky) в США и России по продвижению русских идей на всемирный рынок, проводит профессиональный отбор юных артистов для их подготовки и презентации в международном шоу-бизнесе, способствует вовлечению российских телевизионных и кинокомпаний в международную индустрию, созданию сетей культурно-досуговых центров на базе высоких технологий.

В 2011 году совместно с Фондом BFI основал международный благотворительный проект для детей — «Звёзды детям — A Merry Christmas!», идеей которого является сонг-поздравление с Рождеством детей всего мира, в исполнении суперзвёзд и др. VIP международного класса. Причём, почти каждый год, к проекту присоединяются всё новые участники со всех концов мира.

Он продюсирует этот проект совместно с известным музыкантом Дэймоном Эллиоттом. С российской стороны сопродюсером проекта выступила Виктория Макарская. В этом проекте приняли участие такие звёзды, как Дайон Уорвик, Стиви Уандер, Джермейн Джексон, Ларри Кинг, принц , Александр Козулин, Джордин Спаркс, , Дэймон Эллиотт, , Владимир Пресняков, , Джо Пенна, Вячеслав Полунин, Владислав Третьяк, Ирина Слуцкая, Николай Валуев, Гедиминас Таранда & Солисты Большого театра, Виктория и Антон Макарские, Александр Ревва, Олег Тактаров, Хор МВД России и др.

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

В 2018 году лидер группы Tesla Boy Антон Севидов организовал концерт-посвящение Юрию Чернавскому под названием «Возвращение на Банановые острова» с участием Мириам Сехон, Александра Горчилина, Павла Артемьева, Риты Крон и др.; Чернавский посетил мероприятие.

Виртуальный проект «Record» v 2.0 

С 2008 года совместно с интернет-порталом OpenSpace.ru работал над новым проектом — виртуальным продюсерским центром «Record» v 2.0 (RV2), продолжающим традиции СПМ «Рекорд» (1986). В настоящее время портал Record v 2.0 расположен на собственном сервере.

Проект RV2 был разработан Чернавским с целью создания профессиональной международной сетевой платформы для молодых музыкантов, которые смогут творчески общаться, учиться друг у друга и создавать совместные проекты, находясь в разных точках планеты. Такая система даёт возможность исполнителям, авторам и продюсерам из разных стран, найти реальные способы творческого взаимодействия, используя новейшие технологии.

Государственные награды 
 1989 — почётное звание заслуженный артист РСФСР (присвоено Указом Президиума ВС РСФСР 13 декабря 1989 года).

Музыкальные произведения

Песенные композиции 
Автор и исполнитель более 200 популярных песен, в том числе:
 «Зурбаган» (слова Л. Дербенёва, исполнитель В. Пресняков)
 «Разноцветный город» (слова А. Маркевича, исполнитель В. Пресняков)
 «Острова» (слова Л. Дербенёва, исполнитель В. Пресняков)
 «Малиновый сироп» (слова Ю. Чернавского, исполнитель В. Пресняков, Н. Нурмухамедова)
 «Белая панама» (слова Л. Дербенёва, песня изначально была записана для фильма «Сезон чудес», но в фильм не вошла; исполнитель А. Пугачёва)
 «Белая дверь» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Сезон чудес»; исполнитель А. Пугачёва)
 «Город» (слова Б. Харченко, исполнитель Е. Куликов)
 «Отраженье в воде» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Сезон чудес»; исполнитель А. Пугачёва)
 «Otrazhenie_v Vode» (remix by DJ Balkanton) A. Pugacһeva / P. Hilton
 «Робинзон» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Сезон чудес»; исполнитель А. Пугачёва)
 «Сирена» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Выше Радуги»; исполнитель А. Пугачёва)
 «Кот в мешке» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Выше Радуги»; исполнитель В. Пресняков)
 «Только раз» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Выше Радуги»; исполнитель М. Боярский)
 «Если видишь мир в сияньи голубом» (слова Л. Дербенёва, к фильму «Выше Радуги»; исполнители В. Врадий и М. Боярский)
 «Я не могу без тебя» (слова Ю. Чернавского; исполнители А. Пугачёва и Ю. Чернавский)
 «Superman» (слова ; исполнитель А. Пугачёва)
 «Through the Eyes of a Child» (слова И. Форсман; исполнитель А. Пугачёва)
 «Я друга жду» (стихи А. Вознесенского, к фильму-концерту «Витражных дел мастер», 1985; исполнитель М. Боярский)
 «Новый год» (стихи А. Вознесенского, 1985; исполнитель М. Боярский)
 «Плюшевый котёнок» (стихи А. Маркевича и Ю. Чернавского, 1985; исполнитель М. Боярский)
 «Каждый день» (стихи Ю. Чернавского, к фильму «Новогодний романс»; исполнитель П. Смеян)
 «Танго» (слова А. Маркевича, исполнитель В. Леонтьев)
 «Маргарита» (слова А. Маркевича, исполнители С. Минаев, В. Леонтьев)
 «Лунное кино» (слова А. Маркевича, исполнитель М. Боярский)
 «Дорога к дому» (слова Г. Кантора, исполнитель М. Боярский)
 «Если ты помнишь» (слова А. Маркевича, исполнители М. Боярский и В. Савельева)
 «По дороге в Голливуд» (слова А. Маркевича, исполнитель В. Леонтьев)
 «Почему?» (слова Г. Кантора, исполнитель «Весёлые ребята» (солист А. Глызин))
 «Человек дождя» (слова А. Маркевича, исполнитель В. Леонтьев)
 «Санта Барбара» (слова А. Маркевича, исполнитель В. Леонтьев)
 «Какаду» (слова Ю. Чернавского, исполнитель С. Крылов)
 «Здравствуй, мальчик Бананан!» (слова Ю. Чернавского, С. Рыжова и В. Матецкого; исполнитель группа «Весёлые ребята» и Ю. Чернавский)
 «Робот» (слова Ю. Чернавского и В. Матецкого; исполнитель группа «Весёлые ребята» и Ю. Чернавский)
 «Банановые острова» (слова Ю. Чернавского; исполнитель группа «Весёлые ребята» и Ю.Чернавский)
 «Зебра» (слова Ю. Чернавского и В. Матецкого; исполнитель группа «Веселые ребята» и Ю. Чернавский)
 «Я иду к тебе» (слова Ю. Чернавского; исполнитель группа «Весёлые ребята» и Ю. Чернавский)
 «Принцесса дискотек» (слова А. Маркевича; исполнитель С. Минаев)
 «Королева зимы» (слова А. Томина, к фильму-концерту «Новогодний лабиринт», исполнитель М. Ляник)
 «Так повелось» (слова и музыка Ю. Чернавского, исполнитель К. Георгиади)
 «I’m OK» (слова Б. Хаммонда Эрлама, исполнитель Брюс Хаммонд Эрлам)
 «Кафе танцующих огней» (слова А. Маркевича и Ю. Чернавского, исполнитель А. Пугачёва)
 «Only You» (слова Б. Хаммонда Эрлама; исполнитель , Shape CD)
 «Автоматический Комплект» (слова, музыка и исполнение — Ю. Чернавский)
 «Доктор Альберт Карлович» (слова, музыка и исполнение — Ю. Чернавский)
 «Я сам!» (слова, музыка и исполнение — Ю. Чернавский)
 «Gaga Juice» (слова Б. Хаммонда Эрлама; исполнитель Дэймон Эллиотт)
 «A Merry Christmas!» / «Stars for Kids» project (музыка Ю. Чернавского; русско-американский благотворительный проект для детей, осуществлённый при участии более 20 звёзд-исполнителей международного уровня)

Эти и многие другие песни были выпущены миллионными тиражами на альбомах многочисленных исполнителей.

Музыка к кинофильмам 

Чернавский активно работал в советском кино — с Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, Сергеем Соловьёвым, Валерием Пендраковским и другими известными режиссёрами, сочинив музыку к художественным фильмам «Сезон чудес», «Выше Радуги», «Повод», к документальным фильмам на спортивную тему «Время спартакиады», «Движение» и др. К числу основных кинокартин, в которых прозвучала музыка и песни Юрия Чернавского, относятся:
 1985 — Сезон чудес (Одесская киностудия, СССР; режиссёр Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 1986 — Выше Радуги (Одесская киностудия; режиссёр Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 1986 — Асса (Мосфильм, киностудия «Круг», СССР; режиссёр С. А. Соловьёв)
 1986 — Повод (Одесская киностудия; режиссёр Александр Полынников)
 2003 — Новогодний романс (Правительство Москвы, киностудия «Партнер+», Россия; режиссёр Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 2004 — С ног на голову (Правительство Москвы, киностудия «Партнер+», Россия; режиссёр Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич)
 2004 — Маша («ТАТА СТУДИО», Россия; режиссёр С. Н. Ткачёв)
 2006 — Бегущая по волнам (Крымская киностудия «Ялта-фильм», Украина, киноконцерн «Мосфильм», Россия; режиссёр В. Ю. Пендраковский)

Работа в мультипликации 

Написал саундтреки к более чем 20 мультфильмам, в тесном сотрудничестве с Александром Татарским и Игорем Ковалёвым (создателями фильмов «Следствие ведут Колобки», «Крылья, ноги и хвосты», «Кубик», «Полезные советы профессора Чайникова» и т. д., получивших международные золотые призы), а также с другими режиссёрами и авторами. Ниже перечислены мультфильмы, в которых Чернавский выступил в качестве композитора, а в отдельных, указанных, случаях — как сценарист:
 1984 — Будильник (режиссёр Александр Татарский)
 1984 — Голубой мяч (режиссёр Розалия Зельма)
 1985 — Между небом и землёй (режиссёр Раса Страутмане)
 1985 — «Полезные советы профессора Чайникова»:
 Советы профессора Чайникова (режиссёр Раса Страутмане)
 Как важно беречь тепло (режиссёр Раса Страутмане)
 Как передвинуть шкаф (режиссёр Раса Страутмане)
 Как не залить соседей (режиссёр Александр Татарский)
 Как обогреть палатку (режиссёр Александр Татарский)
 Как побелить потолок (режиссёр А. Ермолов)
 1985 — Кубик:
 Зайца не видали? (режиссёр Александр Федулов)
 Кубик-Рубик, клоунада (режиссёры Александр Татарский, Игорь Ковалёв)
 1985 — Крылья, ноги и хвосты (режиссёры Игорь Ковалёв, Александр Татарский)
 1985 — Туда и обратно (режиссёр Александр Татарский)
 1986 — Конец (режиссёр Александр Федулов)
 1986 — Следствие ведут Колобки (серии 1 и 2) (режиссёры Александр Татарский, Игорь Ковалёв)
 1986 — Тихо! Идёт операция (режиссёр Александр Федулов)
 1987 — Разрешите пройти (режиссёр Александр Федулов)
 1987 — Следствие ведут Колобки (серии 3 и 4) (режиссёры Александр Татарский, Игорь Ковалёв)
 1988 — Правила дорожного движения (режиссёр Мстислав Купрач)
 1988 — Правитель Турропуто (режиссёр Ольга Розовская)
 1996 — Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики (режиссёр Александр Татарский)
 1996 — Братья Пилоты любят поохотиться (режиссёр Сергей Гордеев)
 1996 — Братья Пилоты иногда ловят рыбу (режиссёр Васико Бедошвили)
 1996 — Братья Пилоты по вечерам пьют чай (режиссёры Андрей Колпин, Валерий Качаев)
 1996 — Братья Пилоты показывают друг другу фокусы (режиссёры Николай Козлов, Леонид Стульев)
 1996 — Братья Пилоты вдруг решили поохотиться (режиссёр Сергей Гордеев)

Музыка к компьютерным играм 
Музыка Юрия Чернавского также использована в саундтреках компьютерных игр:
 1997 — Братья Пилоты. По следам полосатого слона (компания «1С»; режиссёр Александр Татарский)

Дискография 

Чернавский как продюсер и композитор выпустил в СССР и России несколько самостоятельных работ, включая:
 1980 — «Кружатся диски», ВИА «Красные маки» (продюсер-композитор, фирма «Мелодия»)
 1982 — «Динамик I», рок-группа «Динамик» (продюсер, клавишные, синтезаторы, саксофон, флейта, звукорежиссура — сведение)
 1982 — «Динамик II», рок-группа «Динамик» (продюсер, клавишные, синтезаторы, саксофон, флейта, звукорежиссура — сведение; магнитоальбомы «Динамик I» и «Динамик II» переизданы целиком или частично компаниями «Союз» в 1998 году, 2 CD; «Moroz Records» в серии «Легенды русского рока» в 2001 году, CD; «Grand Records» в 2003 году, 2 CD и на других изданиях)
 1983 — «Банановые острова» (магнитоальбом; переиздан компанией «SBI Records» в 1995 году, паблишинг компании EMI)
 1984 — «Автоматический комплект» (магнитоальбом)
 1985 — «Superman», Алла Пугачёва (World Record Music, сингл)
 1985 — «Бесконечность» (Аркадий Хоралов; «Мелодия» — С60 23027 006)
 1986 — «Лунное кино (Михаил Боярский поет песни Юрия Чернавского)» («Мелодия»)
 1987 — Песни из кинофильма «Сезон чудес» («Мелодия»)
 1986—1987 — «Следствие ведут Колобки» (саундтрек к мультфильму, CD)
 1993 — «Следствие ведут Колобки» (саундтрек к компьютерной игре, CD)
 1994 — «Magic Tour» (продюсер-композитор, EMI/Max-C Ltd., CD)
 1995 — «По дороге в Голливуд» (Валерий Леонтьев поет песни Юрия Чернавского) (APEX Records, CD)
 1995 — «Only You» (Pikosso Records, Shape CD, сингл)
 1996 — «Beyond the Banana Islands» (EMI/General Records, CD)
 1996 — «Санта Барбара» (APEX Records, CD)
 2003 — «Динамик 82. Антология 19» (продюсер, клавишные, синтезаторы, саксофон, флейта, звукорежиссура — сведение, Grand Records)
 2003 — «Юрий Чернавский. Золотая Коллекция» («Мелодия», 2CD)
 2004 — «Новогодний романс» (саундтрек к фильму, DVD)
 2005 — «Hollywood Dreams Vol. 2» (продюсер-композитор, EMI/Pikosso Records, CD)

Кроме того, отдельные произведения композитора вышли на пластинках, компакт-дисках и DVD исполнителей, а также на разного рода сборниках, например:
 1985 — «Алла Пугачева в Стокгольме» (, «Мелодия»; песня «Through the Eyes of a Child»)
 1985 — «Watch Out» (шведский альбом А. Пугачёвой, World Music Production; песни «Superman» и «Through the Eyes of a Child»)
 1985 — «Музыкальный телетайп» («Мелодия»; песня «Робинзон»)
 1985 — «Робинзон. Песни на стихи Леонида Дербенёва» («Мелодия»; песни «Отраженье в воде», «Белая дверь»)
 1985 — «Superman». Группа «The Pink’s» («Mariann Records»/EMI)
 1995 — «Лучшая русская поп-музыка» (General Records, CD)
 1996 — «На дороге ожиданий», Алла Пугачёва (General Records, CD, MC; песни «Отраженье в воде», «Белая дверь», «Сирена»)
 1996 — «Зурбаган», Владимир Пресняков («Студия Союз», CD; песни «Зурбаган», «Острова», «Разноцветный город»)
 1997 — «Это завтра, а сегодня…», Алла Пугачёва (General Records, CD, MC (GR97085CD); песни «Белая панама», «Кафе танцующих огней»)
 2001 — «The Best Video. Видеоклипы», Алла Пугачёва (Алла Пугачёва, Арт-студия «Алла», DVD; песня «Кафе танцующих огней»)
 2004 — «Grand Collection: Валерий Леонтьев» («Квадро-Диск», CD; песня «Маргарита»)
 2014 — «Робот», группа Би-2 («МируМир», винил),
 2012—2014 — «Антология Юрия Чернавского» — (Лейбл «МируМир») серия следующих виниловых альбомов :
 «Банановые Острова» — виниловый альбом
 «Автоматический комплект (альбом)» — виниловый альбом
 «Алла Пугачёва поёт песни Ю. Чернавского» — виниловый альбом
 «Валерий Леонтьев поёт песни Ю. Чернавского» — виниловый альбом
 «По ту сторону Банановых Островов» («Beyond the Banana Islands») — двойной виниловый альбом
и множество других.

Семья 

Отец Александр Николаевич Чернавский (1900—1980), мать Александра Чернавская (1912—1998).

Проживает с семьёй в городе Беверли-Хиллс (Лос-Анджелес, Калифорния, США).
Жена Татьяна Чернавская, 1951 г. р. Сыновья Дмитрий (Damon) Чернавский, 1977 г. р., работает в голливудской киноиндустрии (CGI-компьютерная графика, FX-спецэффекты, компьютер-артист, режиссёр), Александр (Alex) Чернавский, 1985 г. р., окончил Университет Южной Калифорнии в 2007-м году (Лос-Анджелес). Продюсер, бизнесмен.

Примечания

Литература 
 17 марта. Юрий Александрович Чернавский (к 60-летию со дня рождения) // Тамбовские даты. 2007 год: Календарь знаменательных и памятных дат по Тамбовской области / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Гос. арх. Тамб. обл., Центр документации новейшей истории Тамб. обл.; научный ред. И. Н. Гнеушева. — Тамбов: Пролетарский светоч, 2006. — С. 21, 82—83. — 150 с.
 Global Register’s «WHO’S WHO», USA 
 «Почвовед», «Дети Чернавского» // Карен Кавалерян (Проза) // Опубликовано на сайте www.karen-kavaleryan.ru/.
 Бирюкова С. Неисчерпаемость поиска // Комсомольское знамя. — 1985. — 22 марта. — С. 4.
 Гаспарян А. Интервью из прошлого… // Московский комсомолец. — 1989. — 28 апреля. (Алексей Глызин о «Весёлых ребятах» и «Банановых островах».)
 Герасимов С. В студии Юрия Чернавского // Мелодия. — 1988. — № 4. — С. 58-59. (Беседа с Юрием Чернавским.)
 Ждём открытий / «Звуковая дорожка» № 126 // Московский комсомолец. — 1985. — 17 октября.
 Чернавский-Матецкий  М. С. Ленинград 1983 г. Ухо № 6 /1983 г./, Также опубликовано на сайте «SPB».Ру  
 Казьмин О. Мастер звукового пейзажа // Тамбовская жизнь. — 1993. — 7 октября. — С. 3.
 Казьмин О. А. Чернавский Юрий Александрович // Тамбовская энциклопедия. — Тамбов, 2004. — С. 660.
 Кто штурмует Запад // Аргументы и факты. — 2000. — № 45 (1046). — 8 ноября.
 Козырев М. Мой рок-н-рол. Трилогия. — М.: Гаятри, 2007. — 191 с — ISBN 5-9689-0077-6. (Включает высказывания Аллы Пугачёвой о Юрии Чернавском.)
 Легостаев И. «Потусторонние» думы Юрия Чернавского // Московский комсомолец. — 1994. — 23 февраля.
 Монахов А. Человек, который открыл «Банановые острова» // Комсомольская правда. — 1994. — 24 февраля. — С. 8.
 Петров А. Юрий Чернавский: музыка и компьютеры // Клуб и художественная самодеятельность. — 1987. — № 2. — С 30-32. (Интервью с Юрием Чернавским.)
 Полупанов В. Неликвидная попса // Аргументы и факты. — 2002. — № 39 (1144). — 25 сентября. (Интервью с Юрием Чернавским.)
 Полупанов В. Неликвидная попса-2 // Аргументы и факты. — 2002. — № 40 (1145). — 2 октября. (Окончание интервью с Юрием Чернавским.)
 Садчиков М. Звёзды-83 // Смена. — 1984. 
 Солдатенков Н. Чернавский Юрий // Рок-музыка в СССР: опыт популярной энциклопедии / Сост. А. К. Троицкий. — М.: Книга, 1990. — С. 365—366.
 «Тату» заработали $2 млн.? // Аргументы и факты. — 2002. — № 43 (1148). — 23 октября. (Комментарий Юрия Чернавского.)
 Троицкий А. О творчестве Ю. Чернавского  // Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… / А. Троицкий. — М.: Искусство, 1991. — С. 105—106. 
 Фёдоров В. Композитор Ю. Чернавский: «Иду на рекорд!» // Комсомольское знамя. — 1988. — 28 февраля. — С. 4. (Беседа с Юрием Чернавским.)
 Фёдоров Е. Юрий Чернавский. Путешествие по «банановым островам», что такое «рекорд»  // Фёдоров Е. Рок в нескольких лицах. — М.: Молодая гвардия, 1989. — Гл. 9. — С. 135. — ISBN 5-235-00106-0. 
 Чернавский Юрий // Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки / Сост. А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров. — М.: МП «Останкино», 1991. — 320 с — ISBN 5-86018-001-2.
 Юнгвальд-Хилькевич Н. Юрий Чернавский: Моя страна должна гордиться, что вырастила такого музыканта, как я… // Вечерняя Москва 
 Troitsky A. Who’s Who in the new Soviet culture. «Tusovka». — : Omnibus Press, 1990.
 Troitsky A. Back in the USSR: The True Story of Rock in Russia. — Faber & Faber, 1988. — 160 p. — ISBN 0-571-12997-8.
 Troitsky A. Russian pop’s mad perfectionist // The Moscow Times. — 1994. — 5 March.

Ссылки 
 Чернавский Юрий
 «О роли личности в истории. Красные маки. „Кружатся Диски“» — статья Naftalin’а на музыкальном портале «Наш НеФормат»
 «Чернавский Ю. Музыка к фильмам» — песни к фильмам «Асса» и «Выше Радуги» на сайте «Multimidia — Песни из кино и мультфильмов»
 Подборка заметок из газеты «Московский комсомолец» за 1980-е — 1990-е годы
 Юрий Чернавский в базе данных «Российская анимация в буквах и фигурах» на сайте «Аниматор.ру»
 О Ю. Чернавском: «Эхо Москвы» — «По дороге в Голливуд», «Санта Барбара» — В. Леонтьев

Композиторы по алфавиту
Кинокомпозиторы СССР
Музыканты прогрессивного рока
Исполнители новой волны
Музыканты в жанре электронной музыки
Рок-музыканты СССР
Персоналии:Русский рок
Звукорежиссёры
Звукорежиссёры СССР
Звукорежиссёры США
Музыканты ВИА «Красные маки»
Музыканты ВИА «Весёлые ребята»
Музыканты группы «Динамик»
Музыканты группы «Карнавал»
Участники проектов Викимедиа
Музыканты России XXI века
Юрий Чернавский